Па́вел Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Павел Александрович (1896—1980) — советский ботаник, флорист и систематик, знаток злаков.
 Смирнов, Павел Александрович (род. 1982) — российский шахматист.